Alan William Secord, dit Al Secord, (né le  à Grand Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Repêché en 1978 par les Bruins de Boston, il a évolué dans cette équipe ainsi que plusieurs autres de Ligue nationale de hockey comme les Blackhawks de Chicago, les Maple Leafs de Toronto et les Flyers de Philadelphie au poste d'ailier.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1975-1976 || Fincups de Hamilton || AHO || 63 || 9 || 13 || 22 || 117 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1976-1977 || Fincups de St. Catharines || AHO || 57 || 32 || 34 || 66 || 343 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1977-1978 || Fincups de Hamilton || AHO || 59 || 28 || 22 || 50 || 185 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1978-1979 || Americans de Rochester || LAH || 4 || 4 || 2 || 6 || 40 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1978-1979 || Bruins de Boston || LNH || 71 || 16 || 7 || 23 || 125 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1979-1980 || Bruins de Boston || LNH || 77 || 23 || 16 || 39 || 170 || 10 || 0 || 3 || 3 || 65
|- 
| 1980-1981 || Bruins de Boston || LNH || 18 || 0 || 3 || 3 || 42 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1980-1981 || Indians de Springfield || LAH || 8 || 3 || 5 || 8 || 21 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1980-1981 || Black Hawks de Chicago || LNH || 41 || 13 || 9 || 22 || 145 || 3 || 4 || 0 || 4 || 14
|- 
| 1981-1982 || Black Hawks de Chicago || LNH || 80 || 44 || 31 || 75 || 303 || 15 || 2 || 5 || 7 || 61
|-
| 1982-1983 || Black Hawks de Chicago || LNH || 80 || 54 || 32 || 86 || 180 || 12 || 4 || 7 || 11 || 66
|-
| 1983-1984 || Black Hawks de Chicago || LNH || 14 || 4 || 4 || 8 || 77 || 5 || 3 || 4 || 7 || 28
|-
| 1984-1985 || Black Hawks de Chicago || LNH || 51 || 15 || 11 || 26 || 193 || 15 || 7 || 9 || 16 || 42
|- 
| 1985-1986 || Black Hawks de Chicago || LNH || 80 || 40 || 36 || 76 || 201 || 2 || 0 || 2 || 2 || 26
|-
| 1986-1987 || Black Hawks de Chicago || LNH || 77 || 29 || 29 || 58 || 196 || 4 || 0 || 0 || 0 || 21
|-
| 1987-1988 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 74 || 15 || 27 || 42 || 221 || 6 || 1 || 0 || 1 || 16
|-
| 1988-1989 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 40 || 5 || 10 || 15 || 71 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1988-1989 || Flyers de Philadelphie || LNH || 20 || 1 || 0 || 1 || 38 || 14 || 0 || 4 || 4 || 31
|- 
| 1989-1990 || Blackhawks de Chicago || LNH || 43 || 14 || 7 || 21 || 131 || 12 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1994-1995 || Wolves de Chicago || LIH || 59 || 13 || 20 || 33 || 195 || 3 || 1 || 1 || 2 || 19
|- 
| 1995-1996 || Wolves de Chicago || LIH || 47 || 8 || 8 || 16 || 108 || 9 || 1 || 0 || 1 || 4

| 766 || 273 || 222 || 495 ||  || 102 || 21 || 34 || 55 || 382

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1958
Naissance à Grand Sudbury
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Fincups de Hamilton